Blanc kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Blanc
 Michel Blanc
 Albert A. Blanc

Robotskapade auktorsförkortningar